Het ATP-toernooi van Marseille 2013 (met de officiële naam Open 13) werd van 18 tot en met 24 februari 2013 gehouden op de indoor hardcourtbanen van het Palais des Sports de Marseille.

Het enkelspel werd gewonnen door Jo-Wilfried Tsonga. Hij versloeg in de finale Tomáš Berdych met 3-6, 7-6(6), 6-4. Het dubbelspel werd gewonnen door Rohan Bopanna en Colin Fleming. Zij versloegen in de finale Aisam-ul-Haq Qureshi en Jean-Julien Rojer met 6-4, 7-6(3).

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Marseille
ATP-toernooi van Marseille